San Adalberto puede hacer referencia a diversas personas con el nombre Adalberto:
 San Adalberto de Praga (ca. 956 - † 997), benedictino, obispo católico de Praga, mártir patrón de Bohemia, Polonia, Hungría y Prusia;
 San Adalberto de Magdeburgo († 981), benedictino, arzobispo de Magdeburgo, misionero de los eslavos del este alemán;
 San Adalberto de Como, santo italiano del siglo VII, obispo de Como;
 San Adalberto de Egmond († 740), evangelizador anglo en Holanda y Frisia.